Flam, unes postres
 Flåm, un poble noruec
 FLAM, acrònim del grup Forces de Liberation Africaines de Mauritanie